

Geografia

Austria 
 Frauenburg – ex comune ora frazione di Unzmarkt-Frauenburg, comune nel distretto di Murtal (Stiria)
 Unzmarkt-Frauenburg – comune nel distretto di Murtal (Stiria)

Lettonia 
 Frauenburg – antico nome tedesco del comune di Saldus (Curlandia)

Polonia 
 Frauenburg – antico nome tedesco di Frombork, comune nel distretto di Braniewo (Varmia-Masuria)